Уилли Маршалл Эворд () — награда, ежегодно вручаемая лучшему снайперу Американской хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата.

Трофей был учреждён в сезоне 2003/04 и назван в честь Уилли Маршалла, лидера АХЛ по количеству голов, передач, очков и проведённых игр. Маршалл также лидер АХЛ по количеству набранных очков в играх плей-офф.

Обладатели

До учреждения награды
Ниже приведён список лучших снайперов регулярных сезонов АХЛ до учреждения Уилли Маршалл Эворд.

Примечания

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database